Labrus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Labrus ingår i familjen läppfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Läppfiskar
Labrus